Balak ist Bezeichnung für:

 Balak (Person)
 eine Parascha des 4. Buches Mose: Balak (Sidra)
 Emre Balak (* 1988), türkischer Fußballspieler